Die Europe Base ist eine Militärbasis etwa fünf Kilometer südlich der Stadt Mostar in Bosnien und Herzegowina.

Das Camp, das früher als Militärflugplatz diente, wurde zum größten Teil von Soldaten der französischen Armee aufgebaut. Noch sind dort ungefähr tausend Soldaten stationiert.

In dem Feldlager ist der Stab der Multinationalen Task Force South East SALAMANDER untergebracht. 

Die spanischen Kompanien Alpha und Bravo befinden sich ebenfalls im Feldlager. Täglich führen sie Patrouillen sowie Erkundungen bei Tag und Nacht in ihren jeweiligen Einsatzräumen durch. Damit zeigen sie die Präsenz von EUFOR in der Fläche und während speziellen Operationen sammeln sie Informationen und unterstützen die lokalen Autoritäten und Polizeiorgane.

Weblinks 
Einstiegsseite Sicherheits- und Verteidigungspolitik beim Rat der Europäischen Union
Website der EUFOR-Mission für Bosnien-Herzegowina (Althea)
Der EUFOR-Einsatz in Bosnien-Herzegowina auf Bundeswehr.de

Militärische Einrichtung
Bauwerk in Mostar